Allday ist der Name von

 Peter Allday (1927–2018), britischer Kugelstoßer
 Suzanne Allday (geb. Farmer; * 1934), britische Diskuswerferin und Kugelstoßerin
 Allday (Musiker) (eigentlich Tom Gaynor; * 1991), australischer Rapper